Фироновка — название населённых пунктов в России:

 Фироновка — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Фироновка — деревня в Новосильском районе Орловской области.